Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 346 dans le monde.

 Route 346 au Québec, Canada
 Route 346 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 346 en Finlande
 Route nationale 346 en France
 Autoroute A346 en France